Зрауа (, ):
 Зрауа — берберская деревня в вилайете Габес (центральный Тунис).
 Зрауа — один из восточнозенетских диалектов Туниса, распространённый среди жителей деревни Зрауа.